Plattform kan syfta på:

 Plattform – för på- och avstigning vid spårfordon se Perrong
 Plattform (datorteknik) – ett system av maskinvara och operativsystem
 Plattform (roman) – en av den franske författaren Michel Houellebecq
 Bilplattform – en standardiserad uppsättning av grunddelar till en bil som används i flera olika bilmodeller
 Helikopterplattform – en plan yta främst avsedd som landningsplats för helikoptrar
 Oljeplattform – en plattform för produktion av petroleumprodukter
 Produktionsplattform – en flytande eller fastsatt plattform
 Plattformsspel – en genre inom tv- och datorspel
 Valplattform – en lista med ett antal punkter som ett politiskt parti vill försöka genomföra under nästkommande mandatperiod, se valprogram